Тепостепек има више значења:

 Тепостепек, Тепостепек (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепостепек (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику